Рада п'ятисот (Давня Греція) — один з найвищих органів влади в античній Греції
 Рада п'ятисот (Франція) — нижня палата французьких законодавчих зборів протягоом 1795–1799 років, що діяв після термідоріанського перевотору до перевороту 18 брюмера.

Див. також 
 Рада (значення)